Anadolu peut désigner : 

Agence Anadolu
Anatolien, une race de chevaux